Sztuka audiowizualna – sztuka wykorzystująca urządzenia przetwarzające dźwięk lub obraz, takie jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, mikrofony, komputery itd.

Zobacz też 
 sztuka wideo
 film

Audiowizualna